Кубок мира по марафону 1987 прошёл 11—12 апреля в Сеуле, столице Южной Кореи. Участники разыграли командный приз в соревнованиях у мужчин и женщин.

На старт вышли 247 бегунов из 53 стран мира (166 мужчин и 81 женщина). Каждая страна могла выставить до 5 человек в каждый из двух забегов. Победители определялись по сумме результатов 3 лучших участников.

Соревнования прошли при благоприятных условиях: погода оказалась сухой, прохладной и ветреной. Главной сложностью для участников была трасса, на протяжении которой были многочисленные подъёмы и спуски протяжённостью до 1 км. Наивысшую точку рельефа спортсмены преодолевали дважды, на 5-м и 37-м километрах дистанции.

Кубок мира по марафону состоялся за 1,5 года до открытия в Сеуле XXIV летних Олимпийских игр.

Расписание

Ход соревнований 
В первый день соревнований стартовали женщины. Больше половины дистанции в лидирующей группе было порядка десяти человек. Первый отрыв предприняла советская бегунья Татьяна Гриднева, увеличившая темп бега на 28-м километре. Довольно скоро её настигла соотечественница Зоя Иванова, которая после непродолжительного совместного лидерства в одиночку убежала к победе на Кубке мира. На 37-м километре на последнем подъёме Гридневу обошли ещё две участницы, действующая победительница соревнований Катрин Дёрре из ГДР и француженка Мария Лелю. Таким образом, сразу два призёра предыдущего розыгрыша Кубка вновь поднялись на пьедестал: Зоя Иванова после второго места стала первой с новым личным рекордом (2:30.39), а Катрин Дёрре к первому месту в Хиросиме добавила третье место в Корее.

Ещё один действующий обладатель Кубка мира, Ахмед Салах из Джибути, стал главным действующим лицом мужского марафона. Через 10 км после старта он предпринял рывок, который смог поддержать только японец Тайсукэ Кодама. До 32-го километра они бежали вдвоём, после чего африканец вновь ускорился, чем предопределил свою вторую подряд победу на турнире. На заключительном отрезке дистанции в борьбу за второе место включился итальянец Сальваторе Беттиоль. За 7 километров до финиша он проигрывал Кодаме всего 2 секунды, но всё же не смог сохранить столь высокую скорость и остался третьим.

Из 247 участников до финиша смогли добраться 200 (130 мужчин и 70 женщин). Три зачётных результата в командное первенство набралось у 28 мужских сборных и 14 женских.

Представители Италии заняли третье, четвёртое и пятое места в мужском забеге, благодаря чему уверенно выиграли командное первенство. Победа женской сборной СССР получилась ещё более убедительной: четыре спортсменки в десятке лучших и почти 8 минут преимущества над ближайшими конкурентками из ГДР.

Командное первенство

Мужчины 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Индивидуальное первенство

Мужчины

Женщины

См. также 
 Кубок Европы по марафону 1988

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Кубки мира по марафону
Апрель 1987 года
1987 год в спорте
1987 год в Республике Корея
Международные спортивные соревнования в Сеуле
Марафоны Республики Корея